Samsung Galaxy Note peut désigner :

 Samsung Galaxy Note, une gamme de smartphones haut de gamme Samsung ;
 Samsung Galaxy Note, un smartphone Samsung.